Mistrzostwa Świata w Snookerze 1973 (ang. 1973 Park Drive World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w dniach 16-28 kwietnia 1973 roku w City Exhibition Hall  w Manchesterze, (Anglia).

Obrońca tytułu, reprezentant Irlandii Północnej, Alex Higgins przegrał w meczu półfinałowym z Australijczykiem Eddiem Charltonem 9–23.

W finale turnieju Walijczyk Ray Reardon w meczu finałowym pokonał Australijczyka Eddiego Charltona 38–32.

Nagrody 

 Zwycięzca: L1 500

 Łączna pula nagród: L8 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 W tegorocznej edycji snookerowych Mistrzostw Świata debiutantami byli: Kanadyjczyk Cliff Thorburn i reprezentant Irlandii Północnej Dennis Taylor. Obaj zawodnicy zagrali przeciwko sobie w meczu pierwszej rundy, w którym lepszym okazał się Thorburn pokonując Taylora 9–8. W meczu drugiej rundy Cliff Thorburn przegrał jednak z Rexem Williamsem 15–16.
 Występ Raya Reardona na tegorocznych Mistrzostwach Świata charakteryzował się spektakularnymi "powrotami do meczu". W meczu półfinałowym przeciwko Johnowi Spencerowi Reardon przegrywał 12-19, jednak ostatecznie w całym spotkaniu zwyciężył 23-22. W meczu finałowym zaś po pierwszej sesji spotkania przegrywał z Eddie Charltonem 0-7 a ostatecznie pokonał Australijczyka 38–32.
 Zwycięzcą Mistrzostw Świata w Snookerze 1973 został Walijczyk Ray Reardon, który w finale turnieju pokonał Australijczyka Eddiego Charltona 38–22. 
 Zwycięstwo w tegorocznym turnieju Walijczyka Raya Reardona było drugim w karierze triumfem zawodnika w snookerowych Mistrzostwach Świata (poprzednio zwyciężył w 1970 roku).
 Najwyższy break turnieju to 139 punktów Anglika Johna Spencera.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1973 w sporcie
1973 w Wielkiej Brytanii